

Astronomia
 Puck – uno dei satelliti naturali di Urano

Geografia

 Puck – città del Voivodato della Pomerania
 Puck – comune rurale del Voivodato della Pomerania
 Distretto di Puck – distretto del Voivodato della Pomerania

Musica
 Puck – opera di Marcel Delannoy

Onomastica
 Puck – nome proprio di persona olandese maschile e femminile

Personaggi
 Puck – spirito del folclore inglese 
 Puck – personaggio del Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare
 Puck – personaggio della squadra Alpha Flight, fumetto della Marvel Comics
 Puck – personaggio di Glee
 Puck – altro nome di Pak, personaggio dell'anime e manga Berserk
 Puck – eroe di Dota 2

Riviste
 Puck – periodico umoristico statunitense del XIX secolo
 PUCK! – rivista italiana di fumetti precedentemente denominata "The Artist"

Sport
 Puck – nome inglese del paleo, disco di gomma usato nell'hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
 Puc
 Puch 
 Puk